Соревнования среди одиночек в лёгком весе по академической гребле среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 6 июля по 8 июля.

Призёры

Результаты

Предварительный этап 
Три лучших спортсмена из каждого предварительного заезда проходят в полуфинал A/B. Остальные участники примут участие в утешительном заезде.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Утешительный заезд 
Три лучших спортсмена из утешительного заезда проходят в полуфинал A/B.

Полуфинал A/B

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
Официальный сайт Универсиады 2013
Академическая гребля на сайте Универсиады
Летняя Универсиада 2013 — Академическая гребля — Техническое руководство

Одиночки (мужчины)